Сегунда 1939/1940 () — 9-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 40 команд.

Первая фаза

Группа I

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа II

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа III

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа IV

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Группа V

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Финальная фаза

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1939/40 на lafutbolteca.com  

1939/1940
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1939 году
Спорт в Испании в 1940 году